Historisches Nationalmuseum steht für
 Historisches Nationalmuseum (Albanien)
 Historisches Nationalmuseum (Argentinien)
 Museu Histórico Nacional (Brasilien) 
 Museo Histórico Nacional (Chile)
 Historisches Nationalmuseum (Kirgisistan)
 Museo Histórico Nacional (Uruguay)